Карен Робато (нар. 7 червня 1985, Цутіура, Ібаракі) — японський футболіст.
 Хорхе Макач-і-Робато — міністрів закордонних справ Куби (1944);